Лас Камелинас има више значења:

 Лас Камелинас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Камелинас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Камелинас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Камелинас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Камелинас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Камелинас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Камелинас (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Камелинас (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Камелинас, Бенхамин Вега, Гранха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Камелинас (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Камелинас (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Камелинас, Лос Гаљинерос (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Камелинас (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Камелинас (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику